Apatolestes yugosus är en tvåvingeart som beskrevs av Middlekauff och Lane 1976. Apatolestes yugosus ingår i släktet Apatolestes och familjen bromsar. 

Artens utbredningsområde är Kalifornien. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Bromsar
yugosus